Rosep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rosep, administrativ by, Jawa Timur,

Nederländerna 

 De Rosep, vattendrag, Noord-Brabant, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar